McLaren, kojeg je 1963. osnovao Novozelanđanin Bruce McLaren, britanska je športska automobilistička momčad, napoznatija po natjecanju u svjetskom prvenstvu Formule 1 gdje je osvojio 8 naslova u konkurenciji konstruktora i 12 u konkurenciji vozača. Osim u Formuli 1, McLaren se natjecao i u 500 milja Indianapolisa, na 24 sata Le Mansa te prozvodi cestovne automobile u limitiranim serijama. Momčad je drugi najstariji i najuspješniji aktivni tim (nakon Ferrarija) u Formuli 1, s osvojenih 178 utrka, 12 vozačkih i 8 konstruktorskih prvenstava.

Prvaci
  Emerson Fittipaldi (1974.)
  James Hunt (1976.)
  Niki Lauda (1984.)
  Alain Prost (1985., 1986., 1989.)
  Ayrton Senna (1988., 1990., 1991.)
  Mika Häkkinen (1998., 1999.)
  Lewis Hamilton (2008.)

Šefovi ekipe kroz povijest
  Bruce McLaren (1966. – 1970.)
  Teddy Mayer (1970. – 1981.)
  Ron Dennis (1981. – 2009.)
  Martin Whitmarsh (2009. – 2013.)
  Éric Boullier (2014. – 2018.)
  Gil de Ferran (2018. – 2019.)
  Andreas Seidl (2019. – 2022.)
  Andrea Stella (2023. –)

Rezultati
Pobjede McLarena u Formuli 1

Vanjske poveznice 

mclaren.com
statsf1.com
Stranica posvećena Bruceu McLarenu

Momčadi Formule 1
Formula 1 u Ujedinjenom Kraljevstvu